

Симон (, Шимон — «услышанный») — распространённое библейское имя еврейского происхождения, а также фамилия и православное каноническое имя.
 Симон Пётр (ум. около 67 года) — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа.
 Симон Бар-Гиора (ум. 70) — иудейский военачальник, участвовавший в войне Иудеи с Римом в 66—70 годах н. э.
 Симон Блаженный (ум. 1584) — православный святой, юродивый.
 Симон Воломский (1585—1641) — святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.
 Симон Волхв () — современник апостолов, основатель гностической секты симониан.
 Симон Грюнау (около 1470—1530 или 1537) — доминиканской монах, автор «Прусской хроники».
 Симон Дубильщик — коптский святой, с именем которого связана легенда о перемещении горы Мукаттам в окрестностях Каира.
 Симон Кананит (Зелот; ум. 107) — один из апостолов (учеников) Иисуса Христа.
 Симон Киринеянин — персонаж Нового Завета.
 Симон-кожевник (V в. до н. э.) — древнегреческий ремесленник, философ, друг Сократа.
 Симон Луис де Рей (1726—1799) — главный градостроитель и архитектор города Касселя.
 Симон Праведный — первосвященник эпохи Второго Храма, раввин, учитель Антигона Сохейского.
 Симон Прокаженный — библейский персонаж.
 Симон Сойгинский (ум. 1562) — святой Русской православной церкви, основатель Спасо-Преображенского Сойгинского монастыря на правом берегу реки Сойги.
 Симон Трентский (ум. 1475) — мальчик из города Трента в Тироле (теперь в Италии), в исчезновении которого обвинили глав местной еврейской общины.
 Симон Хасмоней (ум. 134 г. до н. э.) — первосвященник и этнарх евреев с 153 года до н. э., из династии Хасмонеев.
 Симон де Больё (ум. 1297) — католический церковный деятель XIII века.
 Симон де Вексен (ум. 1080) — граф де Бар-сюр-Об и Витри-ан-Пертуа, граф Амьена, Вексена и Валуа, граф Мондидье и Перонны.
  (ум. 4 г. до н. э.) — бывший раб Ирода I Великого, именуемый мессией.
 Симон Епископий (1583—1643) — голландский протестантский реформатский и ремонстрантский богослов, проповедник.

Правители 
 Симон (?—1701) — царь Имеретии.
 Симон (1093—1105) — старший сын и наследник Рожера I Боссо, графа Сицилийского.
 
 
 Симон III де Монфор (ум. 1181) — нормандский аристократ из дома Монфор-л'Амори, граф д'Эврё, сеньор де Монфор-л'Амори.
 Симон (IV) де Монфор (ум. 1188) — сеньор де Монфор с 1181 года, сын Симона III де Монфора и Матильды.
 Симон VI (1554—1613) — имперский граф и правитель графства Липпе-Детмольд.
 Симон VIII де Лален (ок. 1405—1476) — сеньор де Монтиньи и де Сант, бургундский военачальник и государственный деятель, рыцарь ордена Золотого Руна.
 Симон Бокканегра (ум. 1363) — первый дож Генуи.
 Симон де Даммартен (1180—1239) — граф Омаля 1205—1211, 1234—1239, граф Понтье и Монтрей (по праву жены) с 1231, третий сын графа Даммартена Обри III и Матильды (Мабиль) де Клермон.
 Симон де Монфор, 5-й граф Лестер (1160/1165—1218) — военный лидер крестового похода против альбигойцев, сеньор де Монфор-л’Амори.
 Симон де Монфор, 6-й граф Лестер (1208—1265) — 6-й граф Лестер, граф Честер.

Церковные деятели 
 Симон (ум. 1226) — святитель, игумен Владимирского Рождественского монастыря, епископ Владимирский.
 Симон (ум. 1512) — митрополит Московский и всея Руси.
 Симон (ум. 1685) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вологодский и Белозерский.

 Симон Лимбургский — католический церковный деятель XII века.
 Симон Садбери (ум. 1381) — архиепископ Кентерберийский (1375—1381), а также епископ Лондона.

 Симон (Виноградов) (1876—1933) — архиерей Русской православной церкви заграницей, архиепископ Пекинский и Китайский, начальник 19-й Русской духовной миссии в Пекине.
 Симон (Гетя) (род. 1949) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший митрополит Орловский и Болховский, митрополит Мурманский и Мончегорский.
 Симон (Ивановский) (1888—1966) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Винницкий и Брацлавский.
 Симон (Ишунин) (род. 1951) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Брюссельский и Бельгийский.
 Симон (Кохановский) — иеромонах, переводчик и проповедник начала XVIII века.
 Симон (Лагов) (1720-е—1804) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.
 Симон (Морозов) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви, епископ Шахтинский и Миллеровский.
 Симон (Новиков) (1928—2006) — епископ Русской православной церкви, митрополит Рязанский и Касимовский.
 Симон (Романчук) (1936—2017) — епископ Польской православной церкви, епископ Лодзинской и Познанской епархии.
 Симон (Тихомиров) (1683—1747) — епископ Суздальский и Юрьевский.
 Симон (Тодорский) (1700/1701—1754) — архиерей Русской православной церкви, законоучитель Петра III и Екатерины II.
 Симон (Шлеёв) (1873—1921) — епископ Русской православной церкви, епископ Уфимский и Стерлитамакский.



См. также 
 Симон Лейс (1935—2014) — бельгийский писатель, переводчик
 «Симон Бокканегра» — опера Джузеппе Верди.
 Галерея Джеймса Симона — здание, которое в соответствии с мастер-планом застройки Музейного острова в Берлине.
 Дело об убийстве Терезы де Симон — громкое преступление, совершённое в Саутгемптоне (Великобритания) в 1979 году.
 Некрономикон Симона — одна из наиболее известных книг, претендующих на звание подлинного Некрономикона.
 Симонов день — день народного календаря славян, приуроченный к христианскому дню памяти апостола Симона Кананита.
 Симонов монастырь — в прошлом один из самых крупных и богатых монастырей ближайшего Подмосковья.
 Симеон, Шимон, Семён — другие формы этого имени
 Саймон () — английское имя, а также фамилия.
 Саймонтон () — фамилия.
 Зимон — фамилия.
 Simon
 Симон де Монфор
 Симон (апостол)
 Сен-Симон (значения)
 Симон Майр

Имена еврейского происхождения
Мужские имена
Библейские имена
Страницы значений:Тёзки